Alexandru Ioniță ist der Name folgender Personen:

* Alexandru Ioniță, bekannt als Alexandru Ionitza (1948–2010), rumänischer Opernsänger
 Alexandru Ioniță (Fußballspieler, 1989) (* 1989), rumänischer Fußballspieler
 Alexandru Ioniță (Fußballspieler, 1994) (* 1994), rumänischer Fußballspieler